Desenvolupament (escacs), grau de situació de les peces en posicions actives
 Desenvolupament fonològic, adquisició i desenvolupament de la fonologia d'una llengua nativa
 Ciències de la vida:
 Biologia del desenvolupament, part de la biologia que estudia la formació dels organismes després de la fecundació
 Desenvolupament embrionari, procés generatiu que conduïx a la formació d'un organisme pluricel·lular
 Psicologia del desenvolupament, estudi científic del canvi a través de la vida
 Economia:
 Desenvolupament econòmic local, progrés socioeconòmic d'un territori
 Desenvolupament sostenible, desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions futures
 Països en desenvolupament, conjunt dels països de la Terra que estan subdesenvolupats
 Recerca i desenvolupament, investigació destinada a millorar la producció de béns o la prestació de serveis